Ел Колехио има више значења:

 Ел Колехио (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Колехио (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику